Чемпионат Франции по футболу 1997/1998 — 60-й сезон чемпионата Франции по футболу. Футбольный клуб «Ланс» стал чемпионом Франции в 1-й раз. В турнире принимали участие 18 клубов. Было сыграно 306 игр и забито 722 гола.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 9 голов
 «Ланс» — «Канн»  — 5:4
 Самая крупная победа в гостях: 4 гола
 «Тулуза» — «Марсель»  — 0:4
 Самая крупная победа дома: 5 голов
 «Гавр» — «Шатору»  — 5:0
 «Осер» — «Шатору»  — 5:0

Ссылки 
 www.pari-et-gagne.com
 lfp.fr</small>

1997/1998
Франция
Франция
Спорт во Франции в 1997 году
Спорт во Франции в 1998 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1997/1998